Salzgasse ist ein Straßenname in mehreren Städten:

 Salzgasse (Dresden) im Neumarktareal von Dresden, Sachsen
 Salzgasse (Freistadt) in Freistadt, Oberösterreich
 Salzgasse (Köln) am Heumarkt in Köln, Nordrhein-Westfalen
 Salzgasse im 1. Bezirk Wiens, siehe Liste der Straßennamen von Wien/Innere Stadt#S

Siehe auch:
 Salzstraße (Begriffsklärung)